Burrard Inlet – fiordo della Columbia Britannica sudoccidentale
 Burrard Street – via di Vancouver, in Canada
 Penisola di Burrard – penisola del Canada, a Vancouver